Szamotuły (gromada) (powiat szamotulski)
 Szamotuły Zamek (gromada) (powiat szamotulski)